Aleksander Szrajber (1921–2003) – polski działacz społeczności żydowskiej
 Bartłomiej Szrajber (ur. 1954) – polski urzędnik samorządowy i polityk
 Feliks Szrajber (1857–1889) – ksiądz katolicki
 Rafał Szrajber – polski urbanista i architekt, grafik i fotograf, nauczyciel akademicki

Zobacz też 
 Schreiber